Футбольная лига в сезоне 2011/12 — 114-й сезон Футбольной лиги Англии и 20-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начнётся в августе 2011 года и завершится в мае 2012 года, розыгрышем финала плей-офф.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

16 марта 2010 года, компания Npower была объявлена титульным спонсором Футбольной лиги, с начала сезона 2010/11 Футбольная лига стала называться Npower Футбольная лига.

Чемпионат Футбольной лиги

Турнирная таблица 

 Примечание: с «Портсмута» было снято 10 очков в связи с финансовыми проблемами.

Результаты

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Турнирная таблица

Результаты

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Турнирная таблица

Результаты

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 2011/12 на RSSSF.com

2011
Футбольная лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012